ТЭЛ — многозначная аббревиатура:
 ТЭЛ — тягово-энергетическая лаборатория
 ТЭЛ — «Таврида электрик»

См. также 
 Тэл
 ТЭЛА
  — аббревиатура латиницей